Клим — українське ім'я, народна форма канонічного імені Климент, а також утворене від нього прізвище.

Деякі відомі носії ім'я Клим 

 Поліщук Клим Лаврентійович український письменник, публіцист, автор історичних романів. Дослідник культури народу комі.
 Трохименко Клим (1898—1979) — маляр-примітивіст.
 Чурюмов Клим Іванович (1937—2016) — український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко (1969) та Чурюмова-Солодовникова (1986). Член-кореспондент Національної академії наук України.
 Довгополенко Клим — український політичний діяч першої половини 18 ст. 1708 р. підтримав гетьмана І. Мазепу.
 Клим Гутковський — громадський діяч, активіст спортивно-патріотичних товариств «Січ» та «Сокіл-Батько», комендант Гуцульської сотні УСС, редактор часопису «Праця».
 Губа Клим — кобзар, родом із м. Срібне, Прилуцького повіту на Полтавщині.
 Павлюк Клим — український і польський військовий діяч.
 Клим Смолятич — Митрополит Київський та всієї Русі.
 Чічка-Андрієнко Клим Андрійович — співак -тенор і педагог родом з Копичинець (Галичина).
 Олейнюк Клим Карпович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу.
 Клим Савур — псевдонім Дмитра (Романа) Клячківського, полковника та командира УПА.

Прізвище Клим 
 Клим Андрій Іванович (1891—1919) — український військовик.
 Клим Василь Костянтинович (1941—2011) — український письменник у Румунії.
 Клим Іван (1909—1944) — повітовий провідник ОУН
 Клим Олег Іванович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клим Параска Фоківна (1922—1997) — українська вишивальниця і ткаля, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Клим Ромуальд Йосипович (1933—2011) — радянський білоруський легкоатлет і тренер, олімпійський чемпіон 1964 року в метанні молота.
 Клим-Перейма Ака (1927—2013) — художниця, скульпторка, писанкарка

Примітки 

Прізвища